Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Corrado Barazzutti che ha battuto in finale Jan Kodeš 6–2, 2–6, 5–7, 7–6, 8–6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1976